La Coppa delle Coppe 1994-1995 è stata la 35ª edizione della competizione calcistica europea Coppa delle Coppe UEFA. Venne vinta dal  nella finale contro l'Arsenal. Fu la prima edizione cui partecipò la vincitrice della Coppa di Moldavia.

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1995